Petty-Fitzmaurice oder Petty-FitzMaurice ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Petty-Fitzmaurice, 8. Lady Nairne (1819–1895), britische Peeress
 George Petty-FitzMaurice, 8. Marquess of Lansdowne (1912–1999), britischer Politiker und Peer